Флаг муниципального образования Новопокро́вское сельское поселение Приморско-Ахтарского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 26 октября 2011 года решением Совета Новопокровского сельского поселения № 93 и 2 ноября 2011 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 7289.

Флаг Новопокровского сельского поселения отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«Прямоугольное двухстороннее полотнище с отношением ширины к длине 2:3, состоящее из трёх горизонтальных полос: двух равных голубых и в середине белой, шириной 2/9 ширины полотнища. На верхней полосе — жёлтая утка, на средней полосе — 7 красных, соприкасающихся крестов, на нижней полосе — жёлтая щука, все фигуры из герба Новопокровского сельского поселения».

Обоснование символики 
Новопокровское сельское поселение включает в свой состав 5 населённых пунктов: хутора Новопокровский, Новонекрасовский, Аджановка, Красный Конь и посёлок Бригадный. Расположено поселение на равнинной территории с многочисленными солёными озёрами и лиманами. Сочетание природных условий (умеренный климат и многочисленные водные объекты) благоприятно для разведения рыбы и охоты на водоплавающую дичь.

Население хуторов Новопокровский и Новонекрасовский состоит в основном из переселенцев-старообрядцев из Турции, Румынии, Болгарии, вернувшихся на свою историческую Родину в 1921-23 годах. Переселенцы (казаки некрасовцы) несмотря на длительное проживание за границей (свыше 250 лет) сумели сохранить свою культуру. Для старообрядческой религиозной традиции характерна строгая регламентация повседневной жизни, сохранение архаичных обычаев и обрядов. Одна из отличительных особенностей некрасовцев проявляется в том, что на богослужение все ходят в одежде, украшенной своеобразной вышивкой крестом.

Символика фигур флага Новопокровского сельского поселения многозначна:

— утка — символизирует многочисленные охотничьи угодья Новопокровского сельского поселения;

— щука — символ переселенцев-старообрядцев, поскольку употребление в пищу щуки, считалось для старообрядцев желательным, поскольку щука (как и язь) считалась рыбой, отмеченной Богом. Строение черепа щуки напоминало крест: «Носили щучий крест вместо нательного». Щука, один из символов древнейшего первопредка, голову щуки или её челюстей носили в качестве оберега;

— пояс с крестами, цветовая гамма пояса и форма крестов — аллегория местной школы вышивания, характерной для жителей Новопокровского сельского поселения;

Голубой цвет (лазурь) — символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, возрождения.

Жёлтый цвет (золото) — символ урожая, богатства, высшей ценности, величия.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, открытости, божественной мудрости, примирения.

Красный цвет — символ труда, мужества, жизнеутверждающей силы, красоты и праздника.

Примечания